Habab vagy Khabab (arab: خبب, ) város Szíriában, a  Dara kormányzóságban.

Fekvése 
Dara  5 km-re északra, a Jordánia határ mellett fekvő település.

Története

Jegyzetek 

Szíria települései